Molekulska formula -{C12H10O2}- se može odnositi na:
 1-Naftalenacetatna kiselina
 4,4'-Bifenol